Alegre kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Alegre (udde),

Brasilien 

 Alegre (ort), Espírito Santo, 
 Alegre (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar